Шуханов — фамилия:

 Шуханов, Александр Данилович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 3321; 12 декабря 1817.
 Шуханов, Даниил Васильевич — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 469 (242); 18 октября 1787.

См. также 
 Шиханов